Jean Leclercq ist der Name folgender Personen:

* Jean Leclercq (Schriftsteller) (* 1906), französischer Schriftsteller
 Jean Leclercq (Theologe) (1911–1993), französischer Theologe, Geistlicher und Historiker 
 Jean-Claude Leclercq (* 1962), französischer Radrennfahrer
 Jean-Marc Leclercq (Künstlername JoMo; * 1961), französischer Musiker und Esperantist

Siehe auch:
 Jean Leclerc (1657–1736), Genfer Theologe und Philologe
 Jean Le Clerc